Dit is een lijst van planetoïden 301-400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (301) Bavaria || - || 16 november 1890 || Wenen || J. Palisa
|-
| (302) Clarissa || - || 14 november 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| (303) Josephina || - || 12 februari 1891 || Rome || E. Millosevich
|-
| (304) Olga || - || 14 februari 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (305) Gordonia || - || 16 februari 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (306) Unitas || - || 1 maart 1891 || Rome || E. Millosevich
|-
| (307) Nike || - || 5 maart 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (308) Polyxo || - || 31 maart 1891 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (309) Fraternitas || - || 6 april 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (310) Margarita || - || 16 mei 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (311) Claudia || - || 11 juni 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (312) Pierretta || - || 28 augustus 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (313) Chaldaea || - || 30 augustus 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (314) Rosalia || - || 1 september 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (315) Constantia || - || 4 september 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (316) Goberta || - || 8 september 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (317) Roxane || - || 11 september 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (318) Magdalena || - || 24 september 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (319) Leona || - || 8 oktober 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| (320) Katharina || - || 11 oktober 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (321) Florentina || - || 15 oktober 1891 || Wenen || J. Palisa
|-
| (322) Phaeo || - || 27 november 1891 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (323) Brucia || - || 22 december 1891 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (324) Bamberga || - || 25 februari 1892 || Wenen || J. Palisa
|-
| (325) Heidelberga || - || 4 maart 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (326) Tamara || - || 19 maart 1892 || Wenen || J. Palisa
|-
| (327) Columbia || - || 22 maart 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (328) Gudrun || - || 18 maart 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (329) Svea || - || 21 maart 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (330) Adalberta || A910 CB || 2 februari 1910 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (331) Etheridgea || - || 1 april 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (332) Siri || - || 19 maart 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (333) Badenia || 1892 A || 22 augustus 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (334) Chicago || 1892 L || 23 augustus 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (335) Roberta || 1892 C || 1 september 1892 || Heidelberg || A. Staus
|-
| (336) Lacadiera || 1892 D || 19 september 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (337) Devosa || 1892 E || 22 september 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (338) Budrosa || 1892 F || 25 september 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (339) Dorothea || 1892 G || 25 september 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (340) Eduarda || 1892 H || 25 september 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (341) California || 1892 J || 25 september 1892|| Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (342) Endymion || 1892 K || 17 oktober 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (343) Ostara || 1892 N || 15 november 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (344) Desiderata || 1892 M || 15 november 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (345) Tercidina || 1892 O || 23 november 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (346) Hermentaria || 1892 P || 25 november 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (347) Pariana || 1892 Q || 28 november 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (348) May || 1892 R || 28 november 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (349) Dembowska || 1892 T || 9 december 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (350) Ornamenta || 1892 U || 14 december 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| (351) Yrsa || 1892 V || 16 december 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (352) Gisela || 1893 B || 12 januari 1893 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (353) Ruperto-Carola || 1893 F || 16 januari 1893 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (354) Eleonora || 1893 A || 17 januari 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (355) Gabriella || 1893 E || 20 januari 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (356) Liguria || 1893 G || 21 januari 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (357) Ninina || 1893 J || 11 februari 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (358) Apollonia || 1893 K || 8 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (359) Georgia || 1893 M || 10 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (360) Carlova || 1893 N || 11 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (361) Bononia || 1893 P || 11 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (362) Havnia || 1893 R || 12 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (363) Padua || 1893 S || 17 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (364) Isara || 1893 T || 19 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (365) Corduba || 1893 V || 21 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (366) Vincentina || 1893 W || 21 maart 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (367) Amicitia || 1893 AA || 19 mei 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (368) Haidea || 1893 AB || 19 mei 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (369) Aëria || 1893 AE || 4 juli 1893 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (370) Modestia || 1893 AC || 14 juli 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (371) Bohemia || 1893 AD || 16 juli 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (372) Palma || 1893 AH || 19 augustus 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (373) Melusina || 1893 AJ || 15 september 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (374) Burgundia || 1893 AK || 18 september 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (375) Ursula || 1893 AL || 18 september 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (376) Geometria || 1893 AM || 18 september 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (377) Campania || 1893 AN || 20 september 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (378) Holmia || 1893 AP || 6 december 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| (379) Huenna || 1894 AQ || 8 januari 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (380) Fiducia || 1894 AR || 8 januari 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (381) Myrrha || 1894 AS || 10 januari 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (382) Dodona || 1894 AT || 29 januari 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (383) Janina || 1894 AU || 29 januari 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (384) Burdigala || 1894 AV || 11 februari 1894 || Bordeaux || F. Courty
|-
| (385) Ilmatar || 1894 AX || 1 maart 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (386) Siegena || 1894 AY || 1 maart 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (387) Aquitania || 1894 AZ || 5 maart 1894 || Bordeaux || F. Courty
|-
| (388) Charybdis || 1894 BA || 7 maart 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (389) Industria || 1894 BB || 8 maart 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (390) Alma || 1894 BC || 24 maart 1894 || Parijs || G. Bigourdan
|-
| (391) Ingeborg || 1894 BE || 1 november 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (392) Wilhelmina || 1894 BF || 4 november 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (393) Lampetia || 1894 BG || 4 november 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (394) Arduina || 1894 BH || 19 november 1894 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (395) Delia || 1894 BK || 30 november 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (396) Aeolia || 1894 BL || 1 december 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (397) Vienna || 1894 BM || 19 december 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (398) Admete || 1894 BN || 28 december 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| (399) Persephone || 1895 BP || 23 februari 1895 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (400) Ducrosa || 1895 BU || 15 maart 1895 || Nice || A. Charlois|}

Planetoïdenlijsten